Липилин — русская фамилия. Известные носители:

 Липилин, Александр Алексеевич (1913—2003) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Липилин, Иван Семёнович (род. 1922) — полный кавалер ордена Славы.
 Липилин, Сергей Владимирович (род. 1965) — российский военачальник, начальник штаба – первый заместитель командующего Балтийским флотом с 2021 г., вице-адмирал.